Баланофора () — род паразитических бесхлорофилльных травянистых растений семейства . Объём рода — около двадцати видов.

Распространение 
Ареал рода охватывает территории Азии с умеренным и тропическим климатом, острова Тихого океана (в том числе три вида встречаются на Филиппинах), тропические зоны Австралии, Коморские острова, Мадагаскар, а также тропическую Африку.

Биологическое описание 
Представители рода, как и все баланофоровые — бесхлорофилльные многолетние травянистые растения, паразитирующие на корнях других растений. Листья имеют вид крупных чешуй.

У всех видов баланофоры имеются разветвлённые клубни, которые могут быть подземными или надземными. Через эти клубни осуществляется контакт растения-хозяина с растением-паразитом, при этом такой клубень образован тканями обоих растений-партнёров.

В клубнях эндогенно закладываются соцветия, которые по мере роста становятся похожи на грибные плодовые тела. Цветки мелкие, всегда однополые, с редуцированным околоцветником. Женские цветки более мелкие, чем мужские, и более упрощены, при этом строение женских цветков у представителей рода является наиболее простым во всём семействе. Семязачатки также являются сильно упрощёнными.

Плоды очень мелкие — самые мелкие среди цветковых растений. К примеру, у  плоды имеют размер 0,4—0,5 x 0,3—0,4 мм. Семена — с редуцированным зародышем и относительно обильным эндоспермом, также очень мелкие; например, у баланофоры грибоподобной — около 0,25 мм в диаметре (но не самые мелкие среди растений, у многих орхидей семена ещё мельче).

Использование 
Некоторые виды баланофоры применяют в Азии в народной медицине.

Раньше высушенные стебли баланофоры использовали в качестве свечей по причине высокого содержания в них хорошо горящего воскообразного вещества баланофорина.

Виды 

По информации базы данных The Plant List (2013), род состоит из 19 видов:
 . Это растение более известно под названием, которое сейчас входит в его синонимику: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ещё три названий видов этого рода имеют в The Plant List статус unresolved name, то есть имеются сомнения, считать ли эти описанные виды самостоятельными либо их названия следуют свести в синонимику других видов.

Ещё один вид, эндемик Филиппин, был описан в 2014 году: . Вид отличается не подземными, как у других видов баланофоры, а надземными клубнями, по своему внешнему виду напоминающими веточки кораллов. Этот вид в 2015 году был включён в Top 10 New Species («Десять самых замечательных видов») — ежегодно составляемый  список наиболее примечательных биологических видов, описанных в предыдущем году.

Примечания

Литература 
 
 
 Hansen, B. 1972. The genus Balanophora J.R. & G. Forster. A taxonomic monograph. Dansk Botanisk Arkiv 28: 1-196.
 Hansen, B. 1999. Balanophora species published 1971—1998, mostly from China and Japan. Nordic Journal of Botany 19: 641—642.
 

Баланофоровые